Марија Ана Викторија од Баварске (28. новембар 1660 – 20. април 1690) је била супруга Луја, великог дофена. Њих двоје су имали три сина, укључујући и Луја малог дофена, оца Луја XV и Филипа V. Била је сестра Виоланте Беатрис од Баварске, последње велике војвоткиње Тоскане из породице Медичи. Била је кћерка баварског изборника Фердинанда Марије и Хенријете Аделаиде од Савоје.

Породично стабло 

Рођени 1660.
Умрли 1690.
Династија Вителсбах